Ви́ктор Яроше́нко:
 Ярошенко, Виктор Исидорович (1909—1992) — инженер советской радиопромышленности, Герой Социалистического Труда, конструктор.
 Ярошенко, Виктор Николаевич (род. 1946) — советский и российский государственный и общественный деятель.